Klein est un nom de famille d'origine germanique. En allemand et en néerlandais, le mot klein signifie petit.

 c'est le  le plus commun en Allemagne () , 
 et le  en France (le premier dans le département du Bas-Rhin).

Patronyme

A-C 
 
 Adolf Klein (1847-1931), acteur et un metteur en scène autrichien ;
 Aika Klein (née en 1982), patineuse de vitesse sur piste courte allemande ; 
 Alexandra-Maria Klein (1972-), biologiste allemande ;
 Alvin Klein (1938-2009), critique de théâtre américain ; 
 Alfred Klein (1916-1944), résistant français ;
 Bernhard Klein (1793-1832), compositeur allemand ;
 Calvin Klein (1942-), couturier américain ;
 Carl Klein (1842-1907), minéralogiste allemand ;
 Caspar Klein (1865-1941), archevêque allemand de Paderborn ;
 Catharina Klein (1861-1929), aquarelliste et illustratrice allemande ;
  (1867-1915), dramaturge britannique ;
 
 Christina Klein (1990-), chanteuse allemande ;
 Christoph Klein (1937-), évêque de l'Église évangélique roumaine ; 
 Cissi Klein (1929-1943), victime de la Shoah ;
 Colleen Klein (née en 1940), femme du  premier ministre de l'Alberta ;

D-F 
 Dani Klein (1953-), chanteuse belge ;
 Dominique Louis Antoine Klein (1759-1845), général français ;
  (1844-1925), bactériologiste allemand ;
 Ernst Ferdinand Klein (1743-1810), jurisconsulte allemand ;
 Ethan Klein (1985-), vidéaste américain ; 
 Étienne Klein (1958-), ingénieur et écrivain français ;
 Felix Klein (1849-1925), mathématicien allemand ;
 Félix Klein (1862-1953), prêtre français ;
 
 Franz Eugen Klein (1912-1944), chef d'orchestre, compositeur et pianiste autrichien ;
  
 Fritz Klein, (1932-2006), sexologue et psychiatre américain ;

G-I 
  ; 
  ;
 Georges-André Klein (1901-1992), peintre français ;
 
 Gerda Weissmann Klein (1924-2022), survivante polonaise de la Shoah ;
 Gideon Klein (1919-1945), compositeur et musicien tchèque ;
 Gilles Klein, journaliste français ;
 Guillermo Klein (1969-), pianiste de jazz argentin ;
 Gustave Klein (1901-1962), nageur français ;
  (1942-), nageur allemand ;
 Hans-Joachim Klein (1947-2022), activiste d'extrême-gauche allemand ;
 Helga Klein (1931-2021), athlète allemande ;
 Hedwig Klein (1911-1942), arabisante allemande victime de la Shoah ;
 
 Herbert Klein (1923-2001), nageur allemand ;

J-L 
 Jacob Theodor Klein (1685-1759) scientifique allemand ;
 Jacques-Sylvain Klein (1946-), économiste, juriste et historien français de l'art ;
 
 Jean-Georges Klein (1950-), chef cuisinier français ;
  ;
 Jesper Klein (1944-2011), acteur danois ;
 Johann Adam Klein (1792-1875), peintre et graveur allemand ;
 Joe Klein (1946-), journaliste et un éditorialiste américain ;
 Josef Klein (1862-1927), acteur autrichien ;
 Judy Klein (1943-), compositrice, pianiste et professeur de musique américaine ;
 Kacey Mottet-Klein (né en 1998), acteur suisse ;
 Kit Klein (1910-1985), patineuse de vitesse américaine ;
 Laurence Klein (1969-), athlète française ;
 Lawrence Klein (1920-2013), économiste américain ;
  ;

M-O 
 Manfred Klein (1947-), rameur allemand ;
  (1924-2009), physicien américain ;
 Martin Klein (1884-1947), lutteur estonien ;
 Martina Klein (1976-), mannequin, animatrice de télévision et comédienne argentine ;
 Mathieu Klein (1976-), homme politique français ;
 Matthew Klein (1968-), écrivain américain ;
 Melanie Klein (1882-1960), psychothérapeute et psychanalyste ;
 Michael Klein (1943-2022), sculpteur allemand ;
 Michael Klein (1959-1993) footballeur roumain ;
 
 Milton L. Klein (1910-2007), avocat, homme politique fédéral du Québec et une figure de la communauté juive du Canada ;
 Naomi Klein (1970-), journaliste canadienne ;
 Nicole Klein (1952-), haute fonctionnaire française ;
 Noeki Klein (1983-), joueuse de water polo néerlandaise ;
  ;
 Oskar Klein (1894-1977), physicien théoricien suédois ;
 Otto Klein (1932-2014), un des derniers survivants du bloc des jumeaux d’Auschwitz, petits cobayes de Joseph Mengele.

P-S 
 Paul Georges Klein (1909-1994), artiste français ;
 Pavel Klein, ou Pablo Clain (1652-1717), missionnaire jésuite tchèque et botaniste aux Philippines ;
 Pierre Michel Klein (1946-), philosophe français ;
 Phil Klein (1989-), joueur américain de baseball ;
 Philippe Klein (1957-), industriel français ;
 Philippe Klein (1958-), avocat français ;
 Ralph Klein (1931-2008), joueur et entraîneur de basket-ball israélien ;
 Ralph Klein (1942-2013), homme politique canadien, albertain ;
 Robert Klein (1918-1967), historien de l'art roumain
 Robert Klein (né en 1942), acteur, scénariste, réalisateur et producteur américain ;
 Roelof Klein (1877-1960), rameur néerlandais ;
 Samy Klein (1915-1944), résistant alsacien ;
 Sascha Klein (1985-), plongeur allemand ;

T-Z 
 Tanja Klein (1969-), coureuse cycliste autrichienne ;
 T. E. D. Klein (1947-), écrivain américain ;
 Théo Klein (1913-2007), leader de la communauté juive de France ;
 Théo Klein (1920-2020), avocat français ;
 Thomas Klein (1933-2001), historien allemand ;
 Thomas Klein (1948-), homme politique allemand ;
 William Klein (1928-2022), photographe, peintre, plasticien, graphiste et cinéaste américain ;
 William-Antoine Klein (1836-1915), architecte ;
 Wim Klein (1912-1986),  mathématicien néerlandais ; 
 Yair Klein (1943-), militaire israélien ;
 Yves Klein (1928-1962), peintre français.

Pseudonyme 

 O'Klein, pseudonyme de Arthur Boris Klein (1893-1985), illustrateur français.

Toponyme 

 Klein, une ville du Texas ;
 Klein, un census-designated place du Montana ;
 Klein Bonaire, petite île inhabitée, proche de l'île de Bonaire ; 
 Klein Curaçao, petite île inhabitée, proche de l'île de Curaçao ; 
 Klein-Venedig, une ancienne colonie allemande des Amériques, entre 1528 et 1546.

Art et culture 

 Monsieur Klein, film réalisé par Joseph Losey en 1976.

Astronomie 
Klein peut désigner :
 Klein, un cratère lunaire situé sur le bord ouest du cratère Albategnius ;
 (12045) Klein, un astéroïde.

Mathématiques 
 Objets et théories, dénommés ou découverts par le mathématicien Felix Klein :
 Bouteille de Klein, un modèle topologique ;
 Graphe de Klein, en théorie des graphes, désigne deux graphes remarquables ; 
 Groupe de Klein, en algèbre, un groupe fini non cyclique usuel ;
 Modèle de Klein, en géométrie non euclidienne, un modèle de géométrie hyperbolique ;
 Polyèdre de Klein, en géométrie des nombres, un concept de fractions continues ;
 Médaille Felix-Klein, distinction internationale concernant l'enseignement des mathématiques.

Physique 
 Théorie de Kaluza-Klein, établie en 1919, par le physicien Theodor Kaluza et complétée en 1926 par le physicien Oskar Klein ; 
 Équation de Klein-Gordon, établie en 1926, par les physiciens Oskar Klein et Walter Gordon ; 
 Paradoxe de Klein, découvert en 1929, par le physicien Oskar Klein.

Voir aussi 
 International Klein Blue (IKB), une couleur créée par Yves Klein ;
 Prix Klein, un prix américain concernant les comics ;
 Prix A.-M.-Klein, un prix littéraire québécois ;
 Pianos Klein, une manufacture de pianos ;
 Klein Heidelberg, un système de radar passif allemand, déployé pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Grille d'orientation sexuelle de Klein, une échelle multicritères de la sexualité humaine, développée en 1978 par le D Fritz Klein, sexologue américain ;
 Ballon de Klein, un objet gonflable utilisé pour la rééducation physique (kinésithérapie) et l'entrainement sportif (fitness).

Notes et références

Liens externes 
 

Patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme juif